Denna lista visar valresultatet i valet 2002 för samtliga partier som fått siffror särredovisade av valmyndigheten. Många mindre partier är inte särredovisade, utan finns i en grupp "övriga partier", totalt 10861 röster.

Referenser

Noter

Övriga källor 
Valmyndighetens slutresultat
Tillägg för några mindre partier

Riksdagsvalet i Sverige 2002